Ваљево је до сада имало 62 општинска председника односно градоначелника. Бирани су на ту дужност од 1839. године.

Спољашње везе 
 Сви председници и градоначелници Ваљева

Градоначелници у Србији

Спискови Срба